Murdoch  může být:

příjmení osob
 Alexi Murdoch (* 1973) – britský zpěvák a skladatel
 Bobby Murdoch (1944-2001) - skotský fotbalista
 David Murdoch (* 1978) – skotský hráč curlingu
 Iris Murdochová (1919–1999) – irsko-britská spisovatelka
 Rupert Murdoch (* 1931) – australsko-americký mediální magnát
 William Murdoch (1754–1839) – skotský vynálezce
 William McMaster Murdoch (1873–1912) – skotský námořník, první důstojník na Titanicu

fiktivní osoba
 William Murdoch – titulní postava kanadského detektivního seriálu Případy detektiva Murdocha

 William Murdoch – hlavní postava kanadského detektivního románu Maureen Jenningsové Případy detektiva Murdocha

ostatní
 Murdoch (planetka) – planetka č. 9138 pojmenovaná po spisovatelce Iris Murdochové